Mesquite Solar project – фотоэлектрическая станция общей мощностью 150 мегаватт (МВт). Расположена в округе Марикопа, штат Аризона, США. Строительство электростанции началось в 2011 году, и было завершено в январе 2013 года. Станция поставляет электричество потребителям с декабря 2012 года. Планируется увеличение мощности электростанции до 700 МВт .

Территория электростанции составляет 3,6 км2. Mesquite Solar project для производства электричества 800 000 фотоэлектрческих модулей, произведенных компанией . Стоимость строительства составила 600 миллионов долларов США .

Производство электричества

Ссылки 

Солнечные электростанции США
Электростанции Аризоны
Марикопа (округ)